Dicker als Wasser steht für:

 Dicker als Wasser, ein Alternativtitel von Laurel und Hardy: Zum Nachtisch weiche Birne, US-amerikanischer Film von James W. Horne (1935)
 Tatort: Dicker als Wasser, deutscher Fernsehfilm von Kaspar Heidelbach (2015)